Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Konstantin Kravchuk (secondo turno, ritirato)
  Karen Chačanov (qualificato)
  Thiago Monteiro (primo turno)
  Nikoloz Basilashvili (primo turno)
  Steve Darcis (qualificato)
  Renzo Olivo (primo turno)
  Thomas Fabbiano (qualificato)
  Radek Štěpánek (qualificato)
  Tim Smyczek (secondo turno)
  Ryan Harrison (qualificato)
  João Souza (secondo turno)
  Dennis Novikov (secondo turno)
  Jared Donaldson (qualificato)
  Jozef Kovalík (ultimo turno, Lucky Loser)
  Miša Zverev (qualificato)

  Marco Trungelliti (primo turno)
  Santiago Giraldo (ultimo turno)
  Guido Andreozzi (qualificato)
  Nicolás Kicker (primo turno)
  Albert Montañés (secondo turno)
  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Austin Krajicek (primo turno)
  Arthur De Greef (primo turno)
  Quentin Halys (secondo turno)
  Saketh Myneni (qualificato)
  Marco Chiudinelli (qualificato)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Máximo González (secondo turno)
  Gō Soeda (secondo turno)
  Grega Žemlja (primo turno)
  Thiemo de Bakker (secondo turno)

Qualificati 

  Alessandro Giannessi
  Christian Harrison
  Karen Khachanov
  Guido Andreozzi
  Jan Šátral
  Steve Darcis
  Márton Fucsovics
  Thomas Fabbiano

  Radek Štěpánek
  Guilherme Clezar
  Ryan Harrison
  Ilya Ivashka 
  Saketh Myneni
  Jared Donaldson
  Marco Chiudinelli 
  Miša Zverev

Lucky loser 

  Jozef Kovalík

  Daniel Brands

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2016
ATP World Tour 2016